Paul Robinson (1898–1974) amerikai képregényrajzoló
 Paul Robinson (1944) amerikai amerikaifutball-játékos
 Paul Robinson (1965) brit műkorcsolyázó, olimpikon
 Paul Robinson (1977) angol költő, zenész
 Paul Robinson (1978) angol labdarúgó, csatár (Darlington, Hartlepool United)
 Paul Robinson (1978) angol labdarúgó, balhátvéd (West Bromwich, Bolton Wanderers)
 Paul Robinson (1979) válogatott angol labdarúgó, kapus (Tottenham, Blackburn Rovers)
 Paul Robinson (1982) angol labdarúgó, középhátvéd (Millwall)
 Paul Robinson (1984) angol labdarúgó, hátvéd (York City, Whitley Bay)
 Paul Robinson (1987) amerikai sziklamászó, szerkesztő

Hasonló nevűek
 Paul H. Robinson (1930) amerikai üzletember, Kanada amerikai nagykövete
 Paul Michael Robinson (1963) amerikai színész, fotográfus, producer
 Ashley-Paul Robinson (1989) angol labdarúgó